Альпі́йське кабота́жне судно́ — тип транспортного засобу призначений для швидкісного спуску на схилах гір (чи крутого пагорба) по спеціальному залізничному монотреку (монорейкове судно) або по гладкій доріжці у спеціальному увігнутому бетонному, склопластиковому або з нержавіючої сталі жолобі. Цей тип спуску використовує тільки потенціальну енергію.

Користувач може впливати на швидкість розміщеною перед ним ручкою, через що спуск може уповільнюватись, якщо користувач визнає це необхідним.

Цей тип атракціону поширений головним чином Німеччині, Швейцарії, Австрії. Провідний виробник трас є компанія Wiegand, заснована в Німеччині.

Приклад такого атракціону можна побачити в австрійському селі Петтной-на-Арльбергу, траса якого має 550 метрів в довжину; в Мідерс, Тироль (Австрія); Імменштадт-ім-Альгой, Баварія; Гштад, Берн (кантон) (Швейцарія)

Див. також 
 Американські гірки
 Крісельна канатна дорога

Атракціони